Gesell puede referirse a: 

Arnold Gesell, psicólogo estadounidense especializado en el desarrollo infantil.
 Silvio Gesell, alemán, teórico de la libre economía.
 Villa Gesell, población argentina fundada por Carlos Gesell, hijo de Silvio Gesell.